Хорезу има више значења:

 Хорезу
 Хорезу (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Хорезу (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Хорезу, насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Хорезу (Валча), општина у округу Валча у Румунији